Xiquan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xiquan (socken i Kina, Anhui), 
 Xiquan (socken i Kina, Chongqing), 
 Xiquan (socken i Kina, Inre Mongoliet), 

Robotskapade Kinaförgreningar